Medeirensi – abitanti di Medeiros Neto
Medeirensi – abitanti di Medeiros